Николас Браво, Сан Николас има више значења:

 Николас Браво, Сан Николас (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Николас Браво, Сан Николас (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику